Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer ist der Name folgender Personen:

* Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer (Theologe) (1819–1893), niederländischer Theologe 
 Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer (* 1948), niederländischer Politiker, siehe Jaap de Hoop Scheffer